Paradis puede estar referido a:

Personas 
 Vanessa Paradis (1972-), cantante y actriz de cine francesa.
 Christian Paradis (1974-), abogado y político canadiense.